Setge de Sebastòpol (1854-1855), durant la Guerra de Crimea
 Setge de Sebastòpol (1941-1942), durant la Gran Guerra Patriòtica